Rehpoint ist der Ortsname von

 Rehpoint (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Rehpoint (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern